JBC ist die Abkürzung für:

 Journal of Biological Chemistry
 Java Bytecode 
 Java Beans Component 
 Java Batch Creator 

JBC